Jakobinermütze bezeichnet

 die Jakobinermütze, Symbol in der französischen Revolution
 die Wappenfigur in der Heraldik, siehe Jakobinermütze (Heraldik)